Laoag City (Ilokano: Siudad ti Laoag) ist die Hauptstadt der philippinischen Provinz Ilocos Norte. Sie ist das politische, wirtschaftliche und industrielle Zentrum des Gebietes. Die Stadt liegt am südchinesischen Meer und grenzt an die Stadtgemeinden San Nicolas, Paoay, Sarrat, Vintar und Bacarra. In Laoag City mündet der gleichnamige Laoag River in das Meer.

Laoag liegt in einer tropischen Klimazone, wodurch sich die alljährliche Regenzeit zwischen Mai und Oktober befindet.

Wirtschaft 

Die Landwirtschaft ist für Laoag City ein wichtiger Erwerbszweig. Besonders Reis, Tabak und Knoblauch werden hier produziert. Auch das Handwerk, wie Töpfereien und Schreinereien, ist hier in großer Zahl anzutreffen.

Menschen und Kultur 

Der größte Teil der Bevölkerung gehört zum Volk der Ilokanos. Im Gegensatz zum Rest der Region gehört die Mehrheit nicht der römisch-katholischen Kirche an, sondern protestantischen Gruppen, wie der Iglesia ni Cristooder der Unabhängigen Philippinischen Kirche, einer vom Papst unabhängigen katholischen Nationalkirche. Der Rest ist entweder bekenntnislos oder ist ethnischen Religionen zugehörig.

Baranggays 

Laoag City ist aufgeteilt in 80 Baranggays.

Geschichte 

„Laoag“ (übersetzt: Der Platz des Helligkeit) war chinesischen und japanischen Händlern bereits bekannt, als 1572 der spanische Conquistador Juan de Salcedo das nördliche Ufer des Padsan erreichte. Augustiner setzten 1580 die katholische Kirche durch.

Pedro Almazan krönte sich 1661 selbst zum König  und rief dabei zum Aufstand und zum Protest gegen die spanischen Abgabenverordnungen auf. Andere Aufstände flackerten während der Kolonialzeit auf, unter anderem richteten sie sich 1782 auch gegen das spanische Tabakmonopol.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Laoag zwischen 1941 und 1945 von den Japanern besetzt, bis der Ort durch die USA befreit wurde.

1965 wurde Laoag zur Stadt erhoben.

Verkehr 

In Laoag befindet sich ein internationaler Flughafen, der Laoag International Airport.

Klimadiagramm

Persönlichkeiten 
 Cesar Raval (1924–2017), römisch-katholischer Bischof von Bangued
 Roque R. Ablan Jr. (1932–2018), Politiker
 Orlando Beltran Quevedo (* 1939 in Laoag), Kardinal und Erzbischof von Cotabato
 Antonio Realubin Tobias (* 1941), emeritierter römisch-katholischer Bischof von Novaliches

Ort auf den Philippinen